Ленинское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

 Ленинское городское поселение — в составе Волгоградской области
 Ленинское городское поселение — в составе Шабалинского района Кировской области
 Ленинское городское поселение — в составе Ульяновской области